Der Schwimmer steht für:

 Der Schwimmer (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1968)
 Der Schwimmer (Lied), deutsches Volkslied von Karl Enslin
 Der Schwimmer (Roman, 1900), deutscher Sportlerroman von John Henry Mackay (1900)
 Der Schwimmer (Roman, 2002), Roman von Zsuzsa Bánk (2002)
 Der Schwimmer (2021), israelischer Film (2021)

Siehe auch:

 The Swimmers